Авхимо́вич — фамилия.

Известные носители:
 Авхимович, Екатерина Михайловна (род. 1988) — белорусская футболистка.
 Авхимович, Николай Ефремович (1907—1996) — советский и белорусский государственный и партийный деятель.